Netnummer van een telefoonnummer
 Kengetal (statistiek), een indicator voor de belangrijkste eigenschap van een reeks waarden
 Kengetal (financieel), een verhoudingsgetal dat is samengesteld uit jaarrekeningen
 Kengetal (MKBA), een ervaringscijfer zoals gebruikt in een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)